Запит «Хорор» перенаправляється сюди.

Жах:
 Жах (афект) — крайня форма страху.
 Нічний жах — розлад сну, що характеризується різким пробудженням в стані сильного страху.

У мистецтві 
 Література жахів — жанр фантастичної літератури, що має справу з надприродним в прямому сенсі слова.
 Лавкрафтовські жахи — піджанр літератури жахів, що утворився в кінці 1910-х - початку 1920-х років, родоначальник якого - американський письменник Говард Лавкрафт.
 Фільм жахів (також «хорор») — жанр художнього фільму.
 J-Horror — термін, використовуваний для позначення японських фільмів жахів.
 Панк жахів () — піджанр панк-року.
 Survival horror ([севайвал хорор]) — жанр комп'ютерних ігор.

Див. Також 
 Деймос (міфологія)